Бубнович — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бубнович, Виталий Иванович (род. 1974) — белорусский стрелок, чемпион Европейских игр, призёр чемпионатов Европы.
 Бубнович, Вячеслав Михайлович (род. 1940) — российский фаготист и музыкальный педагог, солист симфонических оркестров Томской и Алтайской филармоний, заслуженный артист РСФСР.